Afgeleiden van het ledemaat
 Arm (ledemaat), een lichaamsdeel
sterke arm, zie Lijst van bijnamen van de politie
 Mouw, een onderdeel van een kledingstuk
 Rivierarm, een aftakking van een beek of rivier
 Arm (machine), een onderdeel van een machine
 Arm (natuurkunde), de afstand tussen het aangrijpingspunt van een kracht en het draaipunt van het voorwerp waarop die kracht wordt uitgeoefend, zie ook:
 Koppel (natuurkunde)
 Hefboom

Overige betekenissen
 Allisyn Ashley Arm (1996), een Amerikaans actrice
 Armoede, onvoldoende middelen hebben

In samenstellingen
 Slingerarm of slingerblijde, diverse middeleeuws wapens
 Big Arm, een plaats in de Amerikaanse staat Montana

ARM
 ARM Holdings, een fabrikant van processoren
 ARM-architectuur, de processorarchitectuur van dit bedrijf
 de ISO-landcode voor Armenië
 A.R.M., Amsterdamsche Rijtuig Maatschappij